Грейтцер  () — це прізвище. Серед відомих людей з цим прізвищем:

 Кароль Грейтцер (народився 1925 р.), американський політик
 Едвард Грейтцер, американський фізик
 Самуель Грейтцер (1905—1988), американський математик